Старый Карайгер — деревня в Кувандыкском городском округе Оренбургской области.

География 
Находится на левом берегу Сакмары на расстоянии примерно 11 километров по прямой на запад от окружного центра города Кувандык.

Климат 
Климат умеренно континентальный. Времена года выражены чётко. Среднегодовая температура по району изменяется от +4,0 °C до +4,8 °C. Самый холодный месяц года — январь, среднемесячная температура около −20,5…−35 °C. Атмосферных осадков за год выпадает от 300 до 450—550 мм, причём большая часть приходится на весенне-летний период (около 70 %). Снежный покров довольно устойчив, продолжительность его, в среднем, 150 дней.

История 
Основана в последней трети XIX столетия. Есть основания думать, что сюда прибыли переселенцы из Бузулукского уезда Самарской губернии. В списках 1901 года — хутор Кара-Айгырский. Наименование селение получило по здешнему оврагу Кара-Айгыр. В переводе с башкирского этот топоним означает «Черный жеребец». В 1924 или 1925 году от хутора отделился выселок, который расположился в 5 км выше по Сакмаре. С той поры новое поселение стали именовать Новый Карайгер (ныне Карайгер), а старое — Старый Карайгер. До 2016 года входила в Краснознаменский сельсовет Кувандыкского района, после реорганизации этих муниципальных образований в составе Кувандыкского городского округа.

Население 
Постоянное население составляло 11 человек в 2002 году (русские 73 %), 6 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кувандыкского городского округа